Барханы:
 Барханы — подвижное скопление сыпучего песка
 Барханы — посёлок, Наримановский район Астраханской области

См. также 
 Бархан (значения)